Die Divizia Națională 2003/04 war die 13. Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 9. August 2003 und endete am 13. Juni 2004. Vom 10. November 2003 bis 19. März 2004 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum vierten Mal Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 8 Mannschaften traten an insgesamt 28 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Weblinks 
 Moldova 2003/04 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

200304
Fußballsaison 2003/04